Storsalen kan syfta på följande platser:

Norge 

 Storsalen (berg i Norge, Møre og Romsdal fylke), Sunndals kommun,

Åland 

 Storsalen (Kumlinge, Åland), ö, 

Robotskapade Norgeförgreningar